Бахла

 Бахла (город) — город в Омане
 Крепость Бахла — крепость в Омане, объект Всемирного наследия Юнеско